Масьё:
 Масьё (Изер) — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Масьё (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.